Kraftwerk Duisburg bezeichnet verschiedene Kraftwerke auf dem Gebiet der Stadt Duisburg:
Kraftwerk Duisburg-Walsum, Kohlekraftwerk der STEAG
Kraftwerk Hermann Wenzel (auch Kraftwerk Ruhrort oder Kraftwerk Laar genannt), Kuppelgaskraftwerk auf dem Werksgelände von ThyssenKrupp
Heizkraftwerk Duisburg-Hochfeld, HKW I und II der Stadtwerke Duisburg
Heizkraftwerk Duisburg-Wanheim, HKW IIIA und B der Stadtwerke Duisburg
Kraftwerk Duisburg-Huckingen, Gichtgaskraftwerk der RWE auf dem Gelände der Hüttenwerke Krupp Mannesmann 
Heizkraftwerk Hamborn, Kuppel- und Erdgaskraftwerk der RWE auf dem Werksgelände von ThyssenKrupp